La Caleta  puede referirse a:

República Dominicana 
 La Caleta, un distrito municipal ubicado en Boca Chica, República Dominicana.

Argentina 
 La Caleta, localidad de la Provincia de Buenos Aires;
 Barrio Parque Atlántico La Caleta, barrio del partido de Mar Chiquita , Provincia de Buenos Aires

España 
 La Caleta, localidad del municipio de Güímar;
 La Caleta, localidad del municipio de Adeje;
 La Caleta, localidad del municipio de Arico;
 La Caleta, entidad de población del municipio de Los Silos;
 La Caleta, barrio de Málaga;
 La Caleta, localidad del municipio de Salobreña (Granada);
 La Caleta de Interián, entidad de población del municipio de Garachico;
 Puerto de La Caleta, puerto del municipio de Vélez-Málaga;
 La Caleta, localidad del municipio de Teguise
 La Caleta localidad del municipio de Valverde (El Hierro).

Playas 
 La Caleta, playa de Santo Domingo, República Dominicana;
 La Caleta, playa de Cádiz, España;
 La Caleta, playa de Málaga, España;
 La Caleta, playa de Villajoyosa, España;
 La Caleta, playa de Gibraltar.

Véase también  
 Caleta